{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Kinnikuman 
|nombre = 
|otrosnombres = Terryman
|edad = 
|altura = 
|peso =  
|ocupación = LuchadorSuperhéroe
|procedencia = Planeta Tierra
|tipoextra = Raza
|extra = 
|relevancia = Personaje principal
|familia = Doryman'(padre)''Natsuko Shono(esposa)Terry The Kid (hijo)
|seiyu =  Hideyuki Tanaka
|doblador = 
}}

Terryman (ザ・テリーマン) es un personaje del manga y anime Kinnikuman y su secuela Kinnikuman Nisei. Terry está basado en el luchador profesional Terry Funk "The Funker" y su padre, Doryman, en el padre de Funk, Dory Funk Sr.

Personalidad 
Terryman es un superhéroe estadounidense, el típico vaquero estadounidense y el mejor amigo de Suguru, mejor conocido como Kinnikuman (Hombre Músculo). En su frente figura el carácter 米 (America) y en sus hombros figuran los Emblemas de Estrella (スターエンブレム), que le proporcionan su Espíritu de Lucha. 

Básicamente la historia de Terryman, así como de los demás personajes, se describe en los 36 tomos de la manga Kinnikuman publicada entre 1979 y 1988. Al principio Terryman es un superhéroe formal y serio, contratado por el gobierno japonés para combatir a monstruos gigantescos que invaden el planeta Tierra, misión previamente encomendada a Kinnikuman. Por sus servicios de «Héroe del Japón» Terryman cobra una importante suma de dinero que el gobierno japonés considera como un pequeño precio para salvar al Japón de los desastres que comete el bien intecionado pero torpe Kinnikuman en su afán de salvar el planeta. Terryman tiene la habilidad de aumentar su tamaño a voluntad hasta transformarse en un hombre gigantesco, equiparándose con los monstruos con los que tiene que luchar. Terryman utiliza una pistola para destruir a sus enemigos, los monstruos Abdullah y Kappatron. En un acto despreciable, Terryman patea a un niño que le pide ayuda para que libere a su padre de las garras de un monstruo pero que no tiene dinero para pagar sus servicios. Suguru indignado, derriba a Terryman con un puñetazo al rostro y salva al padre del niño. Terryman miraba con desprecio a Suguru, pero cuando se da cuenta de que éste comparte su mismo Espíruto Ardiente se convierten en los mejores amigos. Ni bien llega a Japón, Terryman es objeto de deseo de la fotógrafa Netsuko, situación que pone celoso a Kinnikuman. Al poco tiempo Terryman y Netsuko se ponen de novios.

Posee un gran conocimiento sobre los superhéroes y las técnicas de lucha, siendo siempre quien explica los ataques y movimientos especiales que se observan durante los combates.

En la 20ª Edición de las Olimpiadas de Superhéroes Terryman debuta derrotando a Skyman en el primer asalto. Mientras observa el combate entre Kinnikunan y Ramenman Terryman se da cuenta de que Kinkotsuman está apuntando a Kinnikuman con un rifle; Terryman se interpone entre Kinnikuman y la bala que impacta en su pierna que queda severamente lastimada. En un posterior combate Terryman lucha contra Robin Mask quien derrota a Terriman con una llave a la pierna o Boston Crab que le termina de lastimar su pierna herida, teniendo que llevar una pierna prostética para poder seguir luchando. En un tercer combate Terryman lucha contra Ramenman y es declarado vencedor cuando Ramenman, utilizando una cadena para luchar, es descalificado por vilar las reglas del torneo.

En la 21ª Edición de las Olimpiadas de Superhéroes, Terryman participa de una prueba que consiste en detener un tren bala en pleno movimiento, pero es descalificado cuando detiene a un tren para salvar un pequeño perrito. Durante el torneo Terryman sirve de comentador deportivo y sólo participa como segundo de Kinnikuman en el combate final.

Durante Los Siete Superhéroes Malvados Terryman lucha contra The Mountain en un ring suspendido sobre un desfiladero de los Himalayas. Terryman vuelve a resentirse la rodilla herida y luego de un brutal combate, logra vencer con un Brain Buster que causa que las cuerdas que sostienen el ring se corten y ambos luchadores terminan cayendo al fondo del desfiladero. A Terryman se lo considera muerto pero luego reaparece muy mal trecho luego de haber sido rescatado por un grupo de personas.

En La Máscara de Oro, Terryman lucha en un salvaje combate contra Ashuraman, un luchador de seis brazos. En el fragor de la lucha, Terryman le arranca a Ashuraman dos brazos, pero a costa de peder los suyos propios ya que Ashuraman tiene la habilidad de regenerar sus extremidades robando los brazos de sus contrincantes. Terryman, ya sin sus brazos, sigue luchando y el combate termina en un empate con los dos luchadores fuera de combate. Terryman logra recuperar sus brazos cuando Kinnikuman vence a Ashuraman y este muere decapitado por otro luchador.

En Superhéroes Psícópatas Terryman es derrotado por Wild Bakuto que lo atrapa en un tornado generado por el propio Bakuto.

En el torneo denominado Combate de Supervivencia por el Trono de Kinniku, Terryman lucha contra King The 100 Ton, combate que termina en un empate y doble knockout cuando King The 100 Ton termina destrozado en un montón de pedazos que vuelan por los aires por un golpe de Terryman y una de sus manos cae desde el cielo y pone fuera de combate a Terryman; en el segundo combate Terryman es derrotado por Motorman. 

En el voumen 9 de Kinnikuman Nisei (publicada en 2000), la manga secuela de Kinnikuman, por fin se enfretan en lucha Terryman con su amigo Kinnikuman. El joven Mantaro Músculo se pregunta quien ha sido el mejor luchador de la Liga del Músculo: su padre Suguru o Terryman. En un viaje en el tiempo, Mantaro regresa en la época de esplendor de la Liga del Músculo cuando Suguru y Terryman eran los más poderosos luchadores. En aquella época y luego de ganar su derecho a heredar el trono de su padre, Suguru o Kinnikuman se dispone a regresar a su planeta. Terryman se da cuenta de que es su última oportunidad de medir fuerzas con su amigo así que le propone a Kinnikuman que luchen. Kinnikuman acepta y los ods campeones entrenan como nunca. Terryman le propone a Natsuka que se case con él luego del combate, pero ella termina herida luego de un accidente de tránsito. Netsuko insiste a Terryman que no cancele el combate por el accidente y como resultado, el combate termina en un empate.

En Kinnikuman Nisei le vemos finalmente casado con la fotógrafa Natsuko. Tienen un hijo, Terry the Kid.

Datos personales 
 Comida favorita: Hamburguesa (perritos calientes en el anime).
 Familia: Natsuko (esposa), Terry the Kid (hijo), Dorryman (padre)
 Hobbies: Montar a caballo y tocar la guitarra
 Palabras favoritas: Espíritu de Lucha
 Grupo Sanguíneo: O

Enlaces externos 

Kinnikuman Wiki Terryman

Personajes de Kinnikuman